Geithner ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Geithner (1749–1829), deutscher evangelischer Geistlicher
 Otto Geithner (1876–1948), deutscher Politiker und Journalist
 Timothy Geithner (* 1961), US-amerikanischer Politiker, US-Finanzminister

Siehe auch:
 Geitner